Ytterstholmen kan avse:
Ytterstholmen, Norrbotten, en ö i Lule skärgård.
Ytterstholmen, Åboland, en ö i Kimitoöns kommun, Finland.